Город Сочи или муниципа́льное образова́ние го́род-куро́рт Со́чи (неофициальное название — Большой Сочи) — муниципальное образование со статусом городского округа, курорт федерального значения на территории Краснодарского края Российской Федерации, административно-территориальная единица со статусом, соответствующим категории города краевого подчинения Сочи.

Символика 
Флаг и герб муниципального образования утверждены 21 января 2003 года. Герб повторяет советский герб города, утвержденный исполнительным комитетом городского Совета депутатов трудящихся 15.05.1967 г., за исключением внешних украшений в виде венка с девизом и эмблемы «Серп и молот». Символика флага воспроизводит символику герба.

Блазон современного герба согласно свидетельству звучит так:

География 
Территория Сочи простирается от микрорайона Магри города-курорта Сочи (к юго-востоку от устья реки Шепси) до государственной границы с  по реке Псоу и занимает общую площадь 3502 км² (в пределах городской черты города Сочи — 250 км²). Крайние точки территории Сочи: западная (берег моря у пос. Магри) — 39°09′00″ в. д., восточная (пик Кардывач Узловой) — 40°39′47″ в. д., северная (гора Кашина — 44°07′17″ с. ш., южная (берег моря Имеретинской бухты) — 43°23′08″ с. ш.

Протяжённость муниципального образования город-курорт Сочи — 99 км. Однако чтобы проехать всю длину Сочи по извилистой горной автодороге, необходимо преодолеть существенно большее расстояние (около 140 км; благодаря сооружению новых мостов и тоннелей дорога значительно сокращается). Территория муниципального образования расположена вдоль побережья, местами расширяясь в горные долины вплоть до Главного Кавказского хребта на расстояние от 40 до 60 км. Из общей площади города только 250 км² находится под застройкой. По площади территории, подчинённой администрации города Сочи, Сочи в 1,4 раза больше (3502 км² против 2511 км²) Москвы (в новых границах 2012 года), но имеет гораздо меньшее население (для сравнения:  и ).

Граничит с городским округом Сириус, Туапсинским, Апшеронским и Мостовским районами Краснодарского края, Майкопским районом Республики Адыгея и Республикой Абхазия.

История 
Территория муниципального образования город-курорт Сочи и соответствующей административно-территориальной единицы (города краевого подчинения Сочи) в том виде, в котором она существует сейчас, сложилась 10 февраля 1961 года, когда в черту Сочи была включена территория упразднённых Адлерского и Лазаревского сельских районов Краснодарского края, а в городе Сочи были образованы Адлерский, Лазаревский, Хостинский и Центральный районы.

В 2005 году в результате реформы местного самоуправления на территории города Сочи с подчиненными городской администрации населёнными пунктами, было образовано муниципальное образование город-курорт Сочи со статусом городского округа.

В 2020 году после создания отдельного пгт Сириус на территории Адлерского района города Сочи, часть территории муниципального образования была выделена в отдельный городской округ Сириус с переходным периодом для его оформления до 1 января 2021 года.

Согласно новому Уставу города-курорта Сочи Сириус не входит в состав Сочи и на административном уровне.

Население

Населённые пункты 
В состав городского округа (города краевого подчинения Сочи) входят 82 населённых пункта:

Город Сочи как объект административно-территориального устройства Краснодарского края состоит из следующих административно-территориальных единиц: 4 внутригородских района (района), которым административно подчинены сельские (поселковый) округа, находящиеся в пределах границ города Сочи, в том числе 1 поселковый округ и 11 сельских округов.

Местное самоуправление 

Городское Собрание — представительный орган муниципального образования;
Представительный орган муниципального образования — Городское Собрание Сочи. Состоит из 50 депутатов, избираемых жителями города на основе всеобщего тайного голосования сроком на пять лет. Руководит работой Городского Собрания Сочи председатель, избираемый на его первом заседании.

 Главы города
Согласно уставу города Сочи, его высшее должностное лицо — глава муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края (глава города Сочи), возглавляющий администрацию города Сочи и руководящий её деятельностью. Глава города Сочи избирается на сессиях Городского Собрания Сочи из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. 
 Алексей Копайгородский.

Администрация города
Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования — Администрация города Сочи, возглавляемая Главой города. Наделена собственными полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления города Сочи федеральными законами и законами Краснодарского края.

Галерея

Археология 
 Мустьерские индустрии Закавказья делятся три территориально обособленных колхидских группировки — хостинскую, цуцхватскую и джурчульско-кударскую. Хостинская группировка содержит шесть многослойных пещерных стоянок с индустриями типа зубчатого мустье: Ахштырская пещера, Воронцовская пещера, Навалишенская пещера (Музейная), Ацинская пещера, Хостинская I пещера (Первомайская) и Хостинская II пещера.

См. также 
 Черноморское побережье Кавказа
 Сочи

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт муниципального образования город-курорт Сочи
 Устав муниципального образования город-курорт Сочи
 Город-курорт Сочи на портале исполнительных органов власти края

Муниципальное образование город-курорт Сочи